Vulturu település Romániában, Constanţa megyében
 Vulturu település Romániában, Tulcea megyében
 Vulturu település Romániában, Vrancea megyében